Faugier est un patronyme notamment porté par :
Clément Faugier (1861-1941), ingénieur français ;
Victor Faugier (1801-1867), ancien député de l'Isère

Homonymie de patronyme